Salinero bezieht sich auf:

 Salinero (Pferd), niederländisches Dressurpferd und Olympia-Sieger 2004 und 2008
 Salinero (Kartoffel), eine Kartoffelsorte